Podkrušnohorská magistrála je označení více dopravních cest: 
 silnice I/13
 železniční trať Chomutov–Cheb, č. 140

Související články 
 Krušnohorská magistrála (lyžařská a cyklistická trasa)